Канаи () — японская фамилия. Известные носители:
 Канаи, Киётака (род. 1951) — японский астроном-любитель, первооткрыватель астероидов.
 Канаи, Кикуко (1911—1986) — японский композитор.
 Канаи, Мика (род. 1964) — японская сэйю.
 Канаи, Норишиге (род. 1976) — японский астронавт.